Gunnisson désigne :
 John Gunnison (1812-1853), explorateur américain dont le nom a été donné à plusieurs toponymes des États de l’Ouest

Noms de lieux 
Aux États-Unis :
 La Gunnison, affluent du Colorado qui traverse deux zones protégées :
 La Gunnison Gorge National Conservation Area
 La Gunnison Gorge Wilderness (incluse dans la précédente)
 Gunnison, ville du Colorado,
 Forêt nationale de Gunnison, forêt dans le Colorado,
 comté de Gunnison dans le Colorado,
 Gunnison, ville de l’Utah,
 Gunnison, dans le Mississippi,
 Île Gunnison, île de l'Utah.

Homonymie de toponyme